Пья́ве () — река в северной Италии, в области Венеция.

География 

Длина 220 км, площадь бассейна 4100 км². Средний расход воды в нижнем течении 120 м³/с. Исток в Карнийских Альпах, склоны горы , около границы с Австрией. В верхнем течении река горная, течёт по глубокой долине, в низовье — равнинная. Впадает в Венецианский залив Адриатического моря около Кортеллаццо, к северо-востоку от города Венеция.

Питание реки снегово-дождевое, весной и осенью — паводки. На самой реке и её притоках построены гидроэлектростанции (Соверцене, Фадальто, Пьеве-ди-Кадоре и др.), воды реки используют для ирригационных нужд.

До начала XIV века устье реки находилось южнее современного местоположения. Постепенно оно смещалось, а после катастрофического наводнения 1683 года устье Пьяве приняло современные контуры.

Города на реке Пьяве — Беллуно, Сан-Дона-ди-Пьяве.

История 
 В 1809 году, во время Наполеоновских войн, около реки произошло сражение между франко-итальянскими и австрийскими войсками.

 Сражения Первой мировой войны
 24 октября — 9 ноября 1917 года в районе реки происходила битва при Капоретто между итальянскими войсками и австро-венгерскими войсками, совместно с германской армией, закончившаяся победой последних.
 15—23 июня 1918 года произошла битва на Пьяве между англо-франко-итальянскими и австро-венгерскими войсками, закончившаяся поражением австро-венгерской армии.
 25 октября — 3 ноября 1918 года на реке состоялось битва при Витторио-Венето, закончившаяся капитуляцией австро-венгерской армии.

Примечания

Источники 
 «Пьяве». БСЭ, 3-е издание
 «Piave River». Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica 2007 Ultimate Reference Suite (2007).
 «Витторио-Венето». БСЭ, 3-е издание
 «Капоретто». БСЭ, 3-е издание

Реки, впадающие в Адриатическое море
Реки области Венеция